Матери в танце () — немой чёрно-белый фильм 1926 года. Снят по мотивам популярного бродвейского мюзикла.

Сюжет 

Этель Весткорт узнает, что у её мужа Хью есть постоянная любовница, женщина по имени Ирма, а её дочь Киттенс сверх меры увлечена светским львом Джерри Нотоном. Этель принимает решение поговорить с ним и убедить разорвать отношения с Киттенс. Встретившись с Джерри у него на квартире, Этель влюбляется в него и уводит у дочери. Хью, узнав о романтических чувствах жены к другому мужчине, просит её простить его и вернуться, но Этель уезжает в Париж, чтобы начать там новую жизнь.

В ролях

Ссылки 
 Рецензия на фильм
 

Фильмы-мелодрамы США
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы США 1926 года
Фильмы Герберта Бренона